Hanrahan, auch Ó hAnnracháin (gälisch), ist ein irischer Familienname folgender Personen:

Hanrahan:

 Barbara Hanrahan (1939–1991), australische Autorin
 Brian Hanrahan (1949–2010), englischer Fernsehjournalist
 Joe Hanrahan (* 1964), irischer Fußballspieler
 Joel Hanrahan (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Kevin Hanrahan (1953–1992), US-amerikanischer Mobster
 Kip Hanrahan (* 1954), US-amerikanischer Musikproduzent und Perkussionist
 Maura Hanrahan (* 1963), kanadische Autorin
 Pat Hanrahan (* 1954), US-amerikanischer Computergrafik-Ingenieur, Professor für Informatik und Elektrotechni
 Patrício José Hanrahan (1925–1993), irischer Ordensgeistlicher, Bischof von Santíssima Conceição do Araguaia
 Robert P. Hanrahan (1934–2011), US-amerikanischer Politiker

O’Hanrahan

 Kieron O’Hanrahan, eigentlicher Name von Kieron Moore (1924–2007), irischer Schauspieler
 Michael O’Hanrahan (1877–1916), irischer Rebell
 Patrick O’Hanrahan (1895–1963), irischer Boxer

Ó hAnnracháin

 Peadar Ó hAnnracháin (1873–1965), irischer Schriftsteller